Cerovo je lahko:

 Cerovo (Slovenija)
 Gornje Cerovo, naselje v Občini Brda
 Dolnje Cerovo, naselje v Občini Brda
 Cerovo, Ražanj (Srbija)
 Cerovo, Nikšić (Črna gora)
 Cerovo, Bijelo Polje (Črna gora)